

Стоп:
 Стоп! — восклицание, призывающее прекратить движение, работу или какие-то действия.

Транспорт 
 Стоп-кран — рычаг экстренного торможения поезда.
  — элемент дорожной разметки.
 Дорожный знак STOP — дорожный знак, предписывающий совершить кратковременную остановку, прежде чем продолжать движение.
 Стоп-сигнал — сигналы красного цвета, обозначающие торможение транспортного средства.
 Стопхам — общественная организация, борющаяся с нарушениями правил дорожного движения.

Музыка 
Альбомы
 Stop! — альбом (1988) певицы Сэм Браун.
  — альбом (2001) группы «Plain White T’s».
 Stop! Stop! Stop! — альбом (2003) группы «ВИА Гра».

Песни
  — песня (1979) из альбома «The Wall» группы «Pink Floyd».
 Stop! — песня (1988) из одноимённого альбома певицы Сэм Браун.
  — песня (1998) из альбома «Spiceworld» группы «Spice Girls».
 Стоп! Стоп! Стоп! — песня (2002) из альбома «Стоп! Снято!» группы «ВИА Гра».
 Stop! Stop! Stop! — песня (2003) из одноимённого альбома группы «ВИА Гра».

Фотография 
 Один стоп — одна ступень шкал экспонометра, соответствующая двукратному изменению экспозиции.
  — приспособление для проявки чёрно-белых фотографий.

См. также 
 Остановка
 Стоп-ошибка, стоп-экраны или стоп-код — см. Синий экран смерти: В системе Windows NT
 Все статьи, начинающиеся со слова Стоп
 Все статьи, начинающиеся со слова Stop
 Все статьи, содержащие слово Стоп
 Все статьи, содержащие слово Stop